Иоаки́м () — мужское имя, заимствованное посредством греческого из иврита (, Йехоаким — «Бог восставляет»). Разговорные формы церковнославянского имени Иоаким — Аким, Еким, Яким.

На Русь пришло с христианством из Византии. В XX веке вышло из широкого употребления.

Библейские лица 
 Иоаким — царь Иудеи
 Иоаким — первосвященник Израиля, более известен под эллинизированой формой имени, Алким.
 Иоаким — муж святой Анны, отец Богородицы (богоотец).

Патриархи 
 Иоаким (патриарх Московский) (1621—1690) — патриарх Московский и всея Руси
 Иоаким I (патриарх Константинопольский)
 Иоаким I Афинянин (ум. 1567) — патриарх Александрийский.
 Иоаким II — патриарх Константинопольский; на престоле дважды: 1860—1863 и 1873—1878 годы.
 Иоаким III (1834—1912) — предстоятель Константинопольского патриархата с титулом Святейший Архиепископ Константинополя.
 Иоаким IV — патриарх Константинопольский в 1884—1886 годах.
 Иоаким V — патриарх Антиохийский.

Другие духовные лица 
 Иоаким (ум. 1623) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Псковский и Изборский.
 Иоаким (ок. 1651—1741) — епископ Православной российской церкви.
 Иоаким Корсунянин (?—1030) — согласно традиционной церковной историографии, первый епископ в Новгороде.
 Иоаким Опочский (ум. около 1550) — преподобный Русской церкви.
 Иоаким (Алексопулос) (1873—1959) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Иоаким (Апостолидис) (1883—1962) — епископ Константинопольской и Элладской православных церквей.
 Иоаким (Баласакис) (1924—1987) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Леонтопольский.
 Иоаким (Благовидов) (род. 1929) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ульяновский.
 Иоаким (Грди) (род. 1973) — епископ Православной церкви Чешских земель и Словакии.
 Иоаким (Дьякович) (ум. 1678) — епископ Русской православной церкви, митрополит Архангельский и Сербославянский.
 Иоаким (Йовческий) (род. 1949) — епископ Охридской архиепископии Сербской православной церкви, епископ Положский и Кумановский.
 Иоаким (Кондовас) (род. 1966) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Замбийский и Малавийский.
 Иоаким (Левицкий) (1853—1921) — епископ Православной российской церкви, епископ Нижегородский и Арзамасский, русский духовный писатель.
 Иоаким (Мороховский) — епископ Владимиро-Волынский.
 Иоаким (Нерандзулис) (род. 1942) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Иоаким Осоговский (? — около 1110—1115) — православный святой, преподобный, один их четырёх Болгарских великих отшельников.
 Иоаким (Парр) (род. 1936) — священнослужитель Русской православной церкви.
 Иоаким Сийский (XVI век) — преподобный, ученик Антония Сийского
 Иоаким (Струков) (1674—1742) — епископ Православной российской церкви, с 1730 года епископ Воронежский и Елецкий.
 Иоаким (Чудовский) (ум. 1739) — архимандрит Иосифо-Волоцкого монастыря.

Прочие 
 Иоаким Павлович — псковский посадник.

См. также

Примечания 

Мужские имена
Имена еврейского происхождения
Страницы значений:Тёзки